Die Liebe steht für:
 Die Liebe: Psychologie eines Phänomens, ein Sachbuch von Peter Lauster
 Die Liebe (Patience), siehe Patience#Patience-Variationen